Соревнования по вольной борьбе в рамках Олимпийских игр 1960 года в полулёгком весе (до 62 килограммов) прошли в Риме с 1 по 6 сентября 1960 года в «Базилике Максенция».

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов, но в сравнении с прошлыми играми, сменилась система их начисления и был введён такой результат, как ничья. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу по очкам борец получал один штрафной балл, за ничью два штрафных балла, за поражение по очкам три штрафных балла, за чистое поражение — четыре штрафных балла. Борец, набравший шесть штрафных баллов, из турнира выбывал. Трое оставшихся борцов выходили в финал, где проводили встречи между собой. Встречи между финалистами, состоявшиеся в предварительных схватках, шли в зачёт. Схватка по регламенту турнира продолжалась 12 минут. Если в течение первых шести минут не было зафиксировано туше, то судьи могли определить борца, имеющего преимущество. Если преимущество никому не отдавалось, то назначалось четыре минуты борьбы в партере, при этом каждый из борцов находился внизу по две минуты (очередность определялась жребием). Если кому-то из борцов было отдано преимущество, то он имел право выбора следующих шести минут борьбы: либо в партере сверху, либо в стойке. Если по истечении четырёх минут не фиксировалась чистая победа, то оставшиеся две минуты борцы боролись в стойке.

В полулёгком весе боролись 25 участников. Самым молодым участником был 19-летний Владимир Рубашвили, самым возрастным 35-летний Эрнст Мейнхард (встретились во втором круге, где молодой советский борец меньше чем за минуту положил ветерана на лопатки). Явным фаворитом был Мустафа Дагыстанли, действующий олимпийский чемпион и чемпион мира 1954 года в легчайшем весе, чемпион мира 1957 и 1959 годов в полулёгком весе. Остальным было почти нечего противопоставить самому титулованному турецкому борцу. В финал вместе с Дагыстанлы вышел болгарин Станчо Колев. Бронзовый призёр определился ещё до финала: им стал Владимир Рубашвили за счёт личной победы над японцем Тамидзи Сато. В финальной встрече Дагыстанлы не так легко, как прежде, но всё же одолел Колева и распрощался с ковром.

Хотя непререкаемый авторитет и опыт были на стороне турецкого пехлевана, он впервые не смог провести свои знаменитые «ножницы»: уж очень гибким и осторожным оказался его соперник. В самом начале всех атак турецкого спортсмена он перекрывал его действия за счет своевременно выполняемой защиты. Дагестанлы при выполнении очередной атаки сталкивается с Колевым и глубоко рассекает переносицу, но, несмотря на это, продолжает наступать. Арбитр, увидев обильно текущую кровь, останавливает поединок и тянет турецкого борца к врачу. Но это крайне нежелательно, так как Дагестанлы понимает, что потеряет выигрышный темп схватки. Уход к врачу резко изменил бы рисунок поединка: молодой претендент на медаль успел бы за это время быстро восстановиться и вновь с успехом противостоять натиску. Дагестанлы видит, что соперник хотя и моложе его, но изрядно устал, и если он не использует это обстоятельство, то упустит победу. Поединок возобновлен. Оба спортсмена показывают на редкость интересную борьбу, которая изобилует захватывающими ситуациями с яркими проявлениями силовых возможностей обоих борцов. Поединок заканчивается в пользу опытнейшего Дагестанлы, правда, с перевесом в два балла.

Призовые места

Первый круг 

¹ Снят из-за превышения веса 
² Снят из-за превышения веса

Второй круг 

¹ Снялся с соревнований

Третий круг 

¹ Снят из-за превышения веса

Четвёртый круг

Пятый круг

Шестой круг

Финал

Встреча 1

Ссылки 
 Wrestling at the 1960 Roma Summer Games:Men's Featherweight, Freestyle 
 Официальный отчёт игр

Примечания 

Борьба на летних Олимпийских играх 1960